Seteme o Seteme dei Valons (nom occità) (en francès Septèmes-les-Vallons) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 10.202 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Beni Abbes

Referències 

Municipis de les Boques del Roine